Чемпионат Эстонии по кёрлингу среди мужчин() — ежегодное соревнование эстонских мужских команд по кёрлингу. Проводится с 2005 года. Организатором является Ассоциация кёрлинга Эстонии (, ).

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Эстонию на международной арене как мужская сборная Эстонии.

Годы и команды-чемпионы 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.
{|class="wikitable"
! Год
! Даты и город
|align="center" style=""|Золото
|align="center" style=""|Серебро
|align="center" style=""|Бронза
|-
|align=center|2005
|align=center| –
| "Puhastusimport":Мартин Лилл, Siim Sildnik, Toomas Lill, Харри Лилл, запасные: Эркки Лилл, Jan Anderson
| "Jeti II":Vladimir Jakovlev, Майле Мёлдер, Konstantin Dotsenko, Aleksei Dobrõšman, запасной: Aleksei Dikun
| "Rekrea":Jaanus Lindre, Silver Uustalu, Kuldar Nurmik, Marek Lindmaa
|-
|align=center|2006
|align=center| ... – 1 апреляТаллин
| "Jeti":Vladimir Jakovlev, Konstantin Dotsenko, Aleksei Dikun, Jevgeni Aksenovski
| "Hansa Sport":Leo Jakobson, Andres Jakobson, Jüri Rõuk, Sven Petermann
| "Puhastusimport":Мартин Лилл, Ingar Mäesalu, Эркки Лилл, Toomas Lill, запасной: Jan Anderson
|-
|align=center|2007
|align=center| ... – 1 мартаТаллин
| "Puhastusimport":Мартин Лилл, Toomas Lill, Siim Sildnik, Jan Anderson, запасной: Karl Kukner, Ingar Mäesalu
| "Arenaria":Эркки Лилл, Tanel Telliskivi, Харри Лилл, Jaanus Lindre, запасной: Rauno Peebo
| "Jeti":Vladimir Jakovlev, Konstantin Dotsenko, Aleksei Dikun, Jevgeni Aksenovski
|-
|align=center|2008
|align=center|...–31 мартаТаллин
| "Arenaria":Эркки Лилл, Tanel Telliskivi, Харри Лилл, Jaanus Lindre, запасной: Rauno Peebo
| "Puhastusimport":Мартин Лилл, Ingar Mäesalu, Karl Kukner, Jan Anderson, запасные: Siim Sildnik, Toomas Lill
| "Jeti":Vladimir Jakovlev, Konstantin Dotsenko, Aleksei Dikun, Jevgeni Aksenovski
|-
|align=center|2009
|align=center|...–3 мартаТаллин
| "Arenaria":Эркки Лилл, Харри Лилл, Jaanus Lindre, Rauno Peebo, запасные: Tanel Telliskivi, Tanel Koll
| "Puhastusimport":Мартин Лилл, Ingar Mäesalu, Siim Sildnik, Jan Anderson, запасные: Karl Kukner, Toomas Lill
| "Bullseye":Vladimir Jakovlev, Mihhail Vlassov, Janis Kiziridi, Aleksandr Vaganov, запасной: Eduard Veltsman
|-
|align=center|2010
|align=center|15 января – 20 февраляТаллин
| "Arenaria":Эркки Лилл, Харри Лилл, Jaanus Lindre, Toomas Lill, запасной: Tanel Telliskivi, тренер: Майле Мёлдер
| "Jeti":Vladimir Jakovlev, Александр Орлов, Jevgeni Aksenovski, Aleksei Dikun, запасные: Anton Porotikov, Pavel Kolobuhhov
| "Puhastusimport":Мартин Лилл, Ingar Mäesalu, Siim Sildnik, Jan Anderson, запасной: Karl Kukner, тренер: Кристийне Лилл|-
|align=center|2011
|align=center|28 января – 13 мартаТаллин
| "Arenaria":Харри Лилл, Эркки Лилл, Jaanus Lindre, Tanel Telliskivi, запасной: Tanel Koll
| "Cleanfix / Puhastusimport":Мартин Лилл, Siim Sildnik, Ingar Mäesalu, Jan Anderson, запасной: Karl Kukner
| "Bullseye":Vladimir Jakovlev, Eduard Veltsman, Eduard Jakovlev, Mihhail Vlassov, запасной: Janis Kiziridi
|-
|align=center|2012
|align=center|25 февраля – 10 мартаТаллин
| "Puhastusimport":Мартин Лилл, Ingar Mäesalu, Jan Anderson, Karl Kukner, запасной: Siim Sildnik
| "Bullseye":Mihhail Vlassov, Janis Kiziridi, Vladimir Jakovlev, Eduard Veltsman, запасные: Jevgeni Aksenovski, Eduard Jakovlev
| "Hansa Sport":Leo Jakobson, Andres Jakobson, Sven Petermann, Toomas Lill, запасной: Indrek Ernits
|-
|align=center|2013
|align=center|2–17 мартаТаллин
| "Puhastusimport":Мартин Лилл, Ingar Mäesalu, Siim Sildnik, Jan Anderson
| "Jeti":Харри Лилл, Robert-Kent Päll, Georgi Komarov, Fred Randver
| "Arenaria":Эркки Лилл, Vladimir Jakovlev, Jaanus Lindre, Toomas Lill, запасные: Indrek Ernits, Karl Kukner
|-
|align=center|2014
|align=center|8–23 мартаТаллин
| "Puhastusimport":Мартин Лилл, Харри Лилл, Siim Sildnik, Fred Randver, запасные: Ingar Mäesalu, Jan Anderson
| "Bullseye":Vladimir Jakovlev, Mihhail Vlassov, Janis Kiziridi, Konstantin Dotsenko, запасной: Эркки Лилл
| "Rolling Stones"Andres Jakobson, Karl Kukner, Aleksandr Vaganov, Sven Petermann, запасные: Leo Jakobson, Margus Tubalkain
|-
|align=center|2015
|align=center|30 января – 8 февраляТаллин
| "Puhastusimport":Мартин Лилл, Ingar Mäesalu, Andres Jakobson, Jan Anderson, запасные: Tanel Toomväli, Johan Karlson
| "220 Energia":Karl Kukner, Eiko-Siim Peips, Konstantin Dotsenko, Эркки Лилл, запасные: Vladimir Jakovlev, Martin Leedo
| "Jeti"Sander Rõuk, Siim Sildnik, Robert-Kent Päll, Харри Лилл, запасные: Fred Randver, Arne Karl Sternfeld
|-
|align=center|2016
|align=center|29 января – 7 февраляТаллин
| "Puhastusimport":Мартин Лилл, Ingar Mäesalu, Johan Karlson, Tanel Toomväli, запасной: Jan Anderson
| "Jeti"Харри Лилл, Siim Sildnik, Sander Rõuk, Arne Karl Sternfeld, тренер: Брайан Грей 
| "Energia 220":Эркки Лилл, Karl Kukner, Ronald Andla, Konstantin Dontsenko, запасной: Chris Roosaar, тренер: Sulev Lokk|-
|align=center|2017
|align=center|28 января – 5 февраляТаллин2017 Estonian Men's Curling Championship - Curlingzone
| "CC Tallinn"Харри Лилл, Siim Sildnik, Sten Andreas Ehrlich, Kaarel Holm
| "Puhastusimport":Мартин Лилл, Tanel Toomväli, Jan Anderson, Tarmo Vahesoo
| "Team Jakovlev":Mihhail Vlassov, Janis Kiziridi, Vladimir Jakovlev, Eduard Jakovlev
|-
|align=center|2018
|align=center|25–28 январяТаллин2018 Estonian Men's Curling Championship - Curlingzone
| "CC Tallinn"Харри Лилл, Siim Sildnik, Sten Andreas Ehrlich, Kaarel Holm
| "Cutform":Mihhail Vlassov, Eduard Veltsman, Andres Jakobson, Janis Kiziridi
| "CC Arenaria":Эркки Лилл, Tarmo Vahesoo, Jan Anderson, Jarl Guštšin
|-
|align=center|2019
|align=center|9–12 маяТаллин
| "Team Lill"Харри Лилл, Karl Kukner, Tanel Toomväli, Tarvin Kaldvee, запасной: Arne Karl Sternfeld, тренер: Кристиан Линдстрём| "Team Veltsman":Eduard Veltsman, Andres Jakobson, Janis Kiziridi, Igor Dzenzeljuk, запасной: Mihhail Vlassov, тренер: Vladimir Jakovlev| "Team Vähesoo":Tarmo Vähesoo, Olari Kalvik, Valvo Vooremaa, Siim Sein, запасной: Эркки Лилл
|-
|align=center|2020
|align=center|30 января – 1 февраляТаллин2020 Estonian Men's Curling Championship - Curlingzone (NO results as of Mar 8, 2020)
| "Team Veltsman":Eduard Veltsman, Mihhail Vlassov, Janis Kiziridi, Igor Dzenzeljuk, запасной: Эркки Лилл, тренер: Vladimir Jakovlev| "Team Jakobson":Andres Jakobson, Харри Лилл, Tanel Toomväli, Karl Kukner, запасной: Ingar Mäesalu
| "Team Kalvik":Olari Kalvik, Siim Sein, Valvo Vooremaa, Aleksander Andre, запасной: Margus Tubalkain
|-
|align=center|2021
|align=center|28–31 январяТаллин
| "Team Veltsman":Eduard Veltsman, Mihhail Vlassov, Janis Kiziridi, Igor Dzenzeljuk, запасной: Эркки Лилл, тренер: Vladimir Jakovlev| "Team Vähesoo":Tarmo Vähesoo, Olari Kalvik, Siim Sein, Aleksander Andre, запасной: Andres Jakobson, тренер: Margus Tubalkain| "Team Lill":Харри Лилл, Tanel Toomväli, Karl Kukner, Tarvin Kaldvee
|-
|align=center|2022
|align=center| 7–10 апреляТаллин
| "Team Veltsman":Mihhail Vlassov, Eduard Veltsman, Janis Kiziridi, Igor Dzenzeljuk, запасной: Konstantin Dotsenko
| "Team Jakobson":Andres Jakobson, Siim Sein, Olari Kalvik, Aleksander Andre
| "Team Holm":Kaarel Holm, Karl Kukner, Tanel Toomväli, Tarvin Kaldvee
|-
|align=center|2023
|align=center| 12–15 январяТаллин
| "Team Veltsman":Mihhail Vlassov, Eduard Veltsman, Janis Kiziridi, Igor Dzenzeljuk, запасной: Konstantin Dotsenko
| "Team Holm":Kaarel Holm, Karl Kukner, Tanel Toomväli, Tarvin Kaldvee
| "Team Jakobson":Andres Jakobson, Siim Sein, Olari Kalvik, Aleksander Andre

|}

 Медальный зачёт по скипам (данные с учётом итогов чемпионата 2022 года)''

Примечания

См. также 

Кёрлинг
Эстония
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2005 года
Соревнования по кёрлингу в Эстонии